Louis Royer ist der Name folgender Personen: 

* Louis Royer (Maler) (1793–1868), belgisch-niederländischer Maler und Bildhauer
 Louis Royer (Journalist) (1841–1915), französischer Journalist 

Louis Royer steht für:
 Louis Royer (Cognac), einen Cognac